1334 км, 1334-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1334 км — разъезд (населённый пункт) в Асекеевском районе Оренбургской области. Входит в Алексеевский сельсовет.
 1334 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Оренбургская область). Код 659710
 1334 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Херсонская область). Код 475320.